Le tournoi de tennis de Hilton Head est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute du 20 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Chris Evert.

En double mixte, la paire Evonne Goolagong et Rod Laver enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hilton Head
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Hilton Head
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en octobre 1975